

Населені пункти та їхні частини
 Романув — село в гміні Пшеворно Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Романув — село в гміні Соснувка Більського повіту Люблінського воєводства
 Романув — село в гміні Бихава Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Романув — село в гміні Ізбиця Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Романув — село в гміні Янув-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Романув — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Романув — село в гміні Жґув Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Романув — село в гміні Коваля Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Романув — село в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Романув — село в гміні Ґощин Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Романув — село в гміні Висьмежице Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Романув — село в гміні Пацина Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Романув — село в гміні Камениця-Польська Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Романув — село в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Романув — село в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Романув — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Романув — частина міста Островець-Свентокшиський в Островецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Романув — частина села Крилів (Крилув) у гміні Мірче Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Романув — частина села Заґлоба в гміні Стрикув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Романув — частина села Іздебно-Кольонія в гміні Ласкажев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Романув — частина села Павлув у гміні Хлевіська Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Романув — частина села Хмелюв у гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Романув — частина села Вінцентув у гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Романув — частина села Рушкув-Другий в гміні Костелець Кольського повіту Великопольського воєводства

Примітки